

Geografia 
 Tirol – quartiere della città tedesca di Ebringen
 Tirol – zona montana del Brasile, nello stato dello Espírito Santo, chiamata così da austriaci che venivano dal Tirolo storico a causa della somiglianza con il loro territorio di origine
 Tirol – un quartiere della città di Doclin – in Romania fondato da tirolesi provenienti da Vienna

Persone 
 Hans Tirol – geografo tedesco

Altro 
 Tirol – la marca ufficiale del Tirolo austriaco per pubblicizzare prodotti locali

Pagine correlate 
 Tirolo (disambigua)